Ulica Kazimierza Pułaskiego – nazwa ulic i placów w Polsce.

Ulice:
 Ulica Kazimierza Pułaskiego w Poznaniu
 Ulica Kazimierza Pułaskiego w Siedlcach
 Ulica gen. Kazimierza Pułaskiego we Wrocławiu

Place:
 Plac Kazimierza Pułaskiego w Olsztynie

Pułaski